Denna artikel listar medaljfördelningen vid panamerikanska spelen 2019 som anordnades 26 juli–11 augusti 2019 i Lima, Peru.

Medaljfördelning

Källor

Referenser

2019
Panamerikanska spelen 2019